Hotspur je lahko:
 vzdevek Henryja Percya (1364–1403)
 Tottenham Hotspur F.C.
HMS Hotspur 
General Aircraft Hotspur